Birdy — саундтрек сочинённый Питером Гэбриелом для одноимённого фильма, был издан в 1985 году. Альбом был первой совместной работой Гэбриела с продюсером Даниэлем Лануа. В 2002 году диск был переиздан, все композиции прошли процедуру ремастеринга.

В дополнение к созданию нового материала, Гэбриел также использовал инструментальные темы и заготовки из своих ранних работ, дабы сформировать основу некоторых композиций. Весь саундтрек полностью инструментальный.

Список композиций 
Весь материал сочинён Питером Гэбриелом.

Сторона один 
 «At Night» — 2:38
 «Floating Dogs» — 2:55
 «Quiet and Alone» — 2:30
 «Close Up» (из композиции «Family Snapshot») — 0:55
 «Slow Water» — 2:51
 «Dressing the Wound» — 4:06

Сторона два 
 «Birdy’s Flight» (из композиции «Not One of Us») — 2:58
 «Slow Marimbas» — 3:21
 «The Heat» (из композиции «The Rhythm of the Heat») — 4:41
 «Sketch Pad With Trumpet and Voice» — 3:05
 «Under Lock and Key» (из композиции «Wallflower») — 2:28
 «Powerhouse at the Foot of the Mountain» (из композиции «San Jacinto») — 2:19

 Структура некоторых треков была позаимствована (и переработана) из других композиций Гэбриела, изданных на его сольных альбомах.

Участники записи 
Питер Гэбриел
Джон Хессел
Ларри Фэст
Тони Левин
Джерри Маротта
Дэвид Роудс
Мэнни Элиас
Моррис Перт
Джон Гиблин
Ekome Dance Company

Интересные факты 
Часть композиции «Birdy’s Flight» была использована режиссёром Джоном Ву в одной из сцен фильма «Светлое будущее».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Альбомы Питера Гэбриела
Альбомы Geffen Records
Альбомы Charisma Records